Aléksino (Koltxúguino), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Aléksino (Iúriev-Polski), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Aléksino (Briansk), localitat de la província de Briansk, a Rússia
 Aléksino (Arkhànguelsk), localitat de la província d'Arkhànguelsk, a Rússia
 Aléksino (Kostromà), localitat de la província de Kostromà, a Rússia
 Aléksino (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia